Марк Евгеньевич Евгеньев-Тиш (1892—1975) — советский учёный-, доктор юридических наук, доцент Саратовского юридического института им. Д. И. Курского, видный специалист по уголовному праву и криминалистике, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Биография 
Марк Евгеньевич Евгеньев-Тиш родился в 1892 году в г. Житомире.

 1912 год — 1918 год — учёба на юридическом факультете Императорского университета Святого Владимира в Киеве.
 С 1919 года — участие в Гражданской войне.
 1919 год — старший секретарь РИО Политуправления Наркомвоена УССР.
 1919 год — 1920 год — начальник культпросветотдела клуба губвоенкомата в г. Житомире.
 1920 год — член коллегии обвинителей Николаевского губревтрибунала, а затем её председатель.
 1922 год — 1925 год — старший следователь губревтрибунала и губсуда в г. Киеве.
 1925 год — 1927 год — следователь по важнейшим делам Наркомюста и Прокуратуры УССР.
 1927 год — 1936 год — работа в Прокуратуре УССР, затем в НКЮ УССР.
 С 1938 года — на преподавательской работе в Киевском университете.
 март 1941 года — защита кандидатской диссертации.
 С 1941 года — старший военный следователь Харьковского и Сталинградского военных округов.
 1942 год — 1947 год — демобилизован в звании военюриста 3 ранга, после демобилизации на преподавательской и научной работе в Новосибирской юридической школе, ВЮЗИ, Новосибирском пединституте.
 1947 год — присваивается звание доцента.
 1947 год — защита докторской диссертации на тему «Учение о допросе».
 1947 год — 1949 год — заведующий кафедрой уголовного процесса Казанского юридического института.
 1949 год — 1957 год — доцент кафедры уголовного процесса Саратовского юридического института.

Будучи в 1923—1924 годах старшим следователем Киевского губернского суда, провёл последний допрос вора Петра Сингаевского (брата проходившей по делу Бейлиса Веры Чеберяк) перед расстрелом последнего; оставил воспоминания об этом допросе и беседах того же времени с проведшим предварительное следствие по делу Бейлиса следователем В. И. Фененко и его помощником — околоточным надзирателем Кириченко.

Семья 
 Сын — Евгеньев-Тиш, Евгений Маркович — кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой судебной медицины Казанского государственного медицинского университета (1954—1956; 1969—1971).

Публикации

Книги, монографии, учебные пособия

Статьи 
 Евгеньев-Тиш М. Е. К вопросу о признании обвиняемым предъявленного обвинения // Ученые записки Саратовского юридического института имени Д. И. Курского. — 1957. — вып. 5. — С. 214—227
 Евгеньев-Тиш М. Е. Некоторые вопросы содержания и оценки заключения судебной экспертизы // Научная конференция. Тезисы докладов. — 1955. — С. 85-88
 Евгеньев-Тиш М. Е. План расследования уголовного дела // Научные труды. — 1957. — вып. 1. — С. 170—256
 Евгеньев-Тиш М. Е. Некоторые вопросы планирования следственных версий // Сборник статей Саратовского отделения Всесоюзного научного общества судебных медиков и криминалистов. — 1958. — вып. 2. — С. 234—244

Примечания

Литература 
 
 
 Иванов А. Н. Марк Евгеньевич Евгеньев-Тиш: к 120-летию со дня рождения // Вестник криминалистики. — 2012. — № 2. — С. 102—106
 Лапин Е. С. Криминалист Марк Евгеньевич Евгеньев-Тиш (к 115-летнему юбилею со дня рождения) // Вестник СГАП. — 2007. — № 1. — С. 242—244
 Шапро Л. Г., Степанов В. В. Саратовская криминалистическая научная школа // Вестник СГЮА. — 2016. — № 4 (111). — С. 80—84
 110 лет со дня рождения Марка Евгеньевича Евгеньева-Тиш // Вестник Криминалистики. — 2002. — № 2 (4). — С. 154

Ссылки 
 Саратовская государственная юридическая академия
 Криминал. Peterlife
 Память Народа

Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Криминалисты России
Криминалисты СССР